Глендејл може да се односи на:
Глендејл (Аризона), град у САД у Аризони
Глендејл (Калифорнија), град у САД у Калифорнији
 Глендејл (Јужна Каролина), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Глендејл (Јута), је град у америчкој савезној држави Јута
 Глендејл (Висконсин), је град у америчкој савезној држави Висконсин
 Глендејл (Мисисипи), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мисисипи
 Глендејл (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури
 Глендејл (Орегон), је град у америчкој савезној држави Орегон
 Глендејл (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо
 Глендејл (округ Арапахо, Колорадо), је град у америчкој савезној држави Колорадо